Картес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кантабрія.
 Орасіо Картес — бізнесмен, обраний президентом Парагваю 21 квітня 2013.